Plusieurs régiments français ont reçu la dénomination « régiment de Rohan » :
 
 Infanterie
 Le régiment de Rohan (1738-1745)
 Le régiment de Rohan, renommé le  «  d'infanterie de ligne »
 Le régiment de Rohan (armée des émigrés)

 Cavalerie
 Le régiment de Rohan cavalerie (1688-1702)
 Le régiment de Rohan cavalerie (1735-1743)
 Le régiment de Rohan cavalerie (1744-1749)

Homonymie d'unités militaires